Локмікелі́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 135 км на захід від Ренна, 45 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1840 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4125,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт муніципалітету Локмікелік  
 Локмікелік на сайті французького Національного інституту географії
 Локмікелік на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Локмікелік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Морбіан